Emanuel Reicher se poate referi la:

 Emanuel Reicher (actor), actor german (1849-1924)
 Emanuel Reicher (șahist), șahist român (1930–2019). Antrenor al campioanei României și Olandei la șah, Alexandra Nicolau (Käty van der Mije-Nicolau)